Le SPR Pogoń Baltica Szczecin est un club polonais de handball féminin basé à Szczecin.

Palmarès 
compétitions internationales
 finaliste de la coupe Challenge en 2015
compétitions nationales
 champion de Pologne en 1983, 1986 et 1991
 vainqueur de la coupe de Pologne en 1971, 1980, 1986 et 1992

Joueuses historiques 
 Monika Stachowska
 Adrianna Płaczek
 Joanna Wołoszyk

Notes et références 

Club de handball en Pologne
Pogoń